Думата може да се отнася до:
 Ехидна - митично същество от древногръцката митология
 Ехидна – еднопроходен бозайник, представител на семейство Ехидни